
ВС-121 — российская снайперская винтовка с компоновкой булл-пап. Разработана конструкторско-технологическим центром Ижевского машиностроительного завода на основе СВД.

Конструкция 
Компоновка булл-пап позволила уменьшить длину и вес оружия при сохранении длины ствола 620 мм и весом не более 4,5 кг. Ствол изготавливается путём электрохимического травления. Предполагается также использование метода строжки и редуцирования при изготовлении стволов. В отличие от предшественника, винтовка оснащена новым ударно-спусковым механизмом. ВС-121 оснащается тактическим глушителем. Возможна установка на четыре планки Пикатинни любых оптико-электронных приборов используемых в снайперском деле. Открытых прицельных приспособлений не имеет. Автоматика построена по принципу отвода пороховых газов из канала ствола. Нерегулируемый ударно-спусковой механизм куркового типа. Предполагается разработать УСМ нового типа.

В винтовке ВС-121 используются те же патроны 7,62-мм, что и в СВД, но «Ижмаш» разрабатывает новые перспективные боеприпасы.

См. также 
 Список снайперских винтовок

Литература 
 Дегтярев М. Круги на воде: вновь о снайперском полуавтомате. // Журнал «Калашников». — 2013. — № 7. — С. 8—10.

Примечания 

Самозарядные винтовки России
Снайперские винтовки России
Булл-пап
Военная продукция Ижевского машиностроительного завода
Появились в 2013 году в России